Dekan je lahko:
 dekan (šolstvo)
 dekan (religija)
 dekan (kemija)
 dekanka, vrsta hruške

Zunanje povezave